P22 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 22, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament